Le Tournoi de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 10 au .

Faits marquants

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Linz
Sport en Autriche en 2016
Tennis en octobre 2016